Wapienica to:
 dzielnica Bielska-Białej
 szczyt w Beskidzie Małym
 rzeka w okolicach Bielska-Białej